Il doppio  del Danish Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Julia Görges e Anna-Lena Grönefeld erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Johanna Larsson e Jasmin Wöhr hanno battuto in finale Kristina Mladenovic e Katarzyna Piter 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Bethanie Mattek-Sands /  Melanie Oudin  (secondo turno, ritirate)
 Johanna Larsson /  Jasmin Wöhr (campionesse)

 Vitalija D'jačenko /  Marija Korytceva  (primo turno, ritirate) 
 Alberta Brianti /  Petra Martić  (primo turno)

Tabellone

Note
 

Danish Open 2011